Ponciano Arriaga puede hacer referencia a:

 Ponciano Arriaga (1811–1865), abogado y político mexicano
 Ponciano Arriaga (Chiapas), localidad de  México
 Ponciano Arriaga (San Luis Potosí), localidad en México
 Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga, aeropuerto de San Luis Potosí, México